Budja peut être :
 Félix Budja Mabe, général de la  République démocratique du Congo ;
 les Budzas  ou Budjas, un peuple de la République démocratique du Congo ;
 l’ebudza, langue bantoue, parlée par les Budzas ;
 Budja, commune de la ville de Bumba en République démocratique du Congo ;

 les Budjas, tribu shona du Zimbabwe ;
 le budja, dialecte du shona.